Wiktorija Władimirowna Kamienska (ur. 26 listopada 1991 w Moskwie) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w sierpniu 2006 roku, w turnieju ITF, w Moskwie.

Na swoim koncie ma wygranych osiem turniejów w grze pojedynczej i trzy w grze podwójnej rangi ITF.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Moskwie